

Geografia



Comuni 
 Maria Neustift – comune nel distretto di Steyr-Land (Alta Austria)
 Neustift an der Lafnitz – comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Neustift bei Güssing – comune nel distretto di Güssing (Burgenland)
 Neustift im Mühlkreis – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Neustift im Stubaital – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)
 Neustift-Innermanzing (già Neustift bei Altlengbach) – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Neustift – frazione di Liebenau, comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Neustift – quartiere del distretto di Liesing (Vienna)
 Neustift o Neustift bei Scheibbs – frazione di Scheibbs, città nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Neustift am Walde – ex comune ora quartiere del distretto di Döbling (Vienna)
 Neustift bei Breitenfeld – frazione di Riegersburg, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Neustift bei Schlaining – ex comune ora frazione di Mariasdorf, comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Neustift bei Schönberg – frazione di Schönberg am Kamp, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Neustift bei Sooß – frazione di Hürm, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Neustift im Felde – frazione di Kirchberg am Wagram, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)

Neustift – ex comune ora frazione di Frisinga, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Abbazia di Neustift (Kloster Neustift) – abbazia situata a Frisinga
 Neustift – frazione di Ortenburg, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Neustift – nome tedesco di Novacella, frazione del comune di Varna nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Kloster Neustift – nome tedesco dell'abbazia di Novacella, situata a Varna
 Europa-Neustift – nome tedesco di Europa-Novacella, circoscrizione del comune di Bolzano nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Neustift – antico nome tedesco di Nové Sady, comune nel distretto di Žďár nad Sázavou (Vysočina)
 Neustift – antico nome tedesco di Blatiny, frazione del comune di Sněžné nel distretto di Žďár nad Sázavou (Vysočina)
 Neustift – antico nome tedesco di Lhota, frazione del comune di Číměř nel distretto di Jindřichův Hradec (Boemia Meridionale)
 Neustift – antico nome tedesco di Nové Sady, frazione della città di Olomouc nel distretto di Olomouc (Olomouc)

Maria Neustift – antico nome tedesco di Ptujska Gora, frazione del comune di Majšperk (Oltredrava)

Neustift – antico nome tedesco di Rátót, comune nella contea di Vas (Transdanubio Occidentale)